Dzięgiele kan verwijzen naar een van de volgende Poolse dorpen:

 Dzięgiele (Ermland-Mazurië)
 Dzięgiele Oleckie - Ermland-Mazurië
 Dzięgiele  (Podlachië)